Stolno (gemeente)
 Stolno (Koejavië-Pommeren)